Pan de Azúcar, expression espagnole signifiant en français « Pain de sucre », peut désigner :
 Pan de Azúcar, une ville de l'Uruguay ;
Le parc national Pan de Azúcar au Chili.
 le Pan de Azúcar, un volcan d'Équateur ;
 le mont Augustine, aussi appelé Pan de Azúcar, un volcan d'Alaska ;
 l'Arenal, aussi appelé Pan de Azúcar, un volcan du Costa Rica ;
 le Teide, aussi appelé Pan de Azúcar, un volcan d'Espagne.